Een verkeersweg:
N359 (België)
N359 (Frankrijk)
N359 (Nederland), zie Provinciale weg 359